San Antonio del Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio del Alto, Coahuila, Matamoros, 
 San Antonio del Alto, Jalisco, Encarnación de Díaz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar